Lady Godiva, een Angelsaksische adellijke dame (ca. 980-1067)
 Godiva (chocolademerk), een Belgisch merk van chocolade
 Godiva (geslacht), een slakkengeslacht
 Godiva (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar Lady Godiva
 Godiva (quadrangle), quadrangle op Venus